35-й розыгрыш Кубка СССР состоялся в марте-сентябре 1976 года. Обладателем Кубка впервые стало тбилисское «Динамо», обыгравшее в финале предыдущего обладателя Кубка ереванский «Арарат».

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

«Динамо» (Тбилиси) получило право на участие в Кубке кубков.

Ссылки 
 Результаты на WildStat.ru
 На сайте КЛИСФ
 Протоколы матчей кубка СССР
 На сайте RSSSF

Кубок СССР по футболу
Футбол в СССР в 1976 году